Romulus – imię męskie
 Romulus – mitologiczny założyciel Rzymu
 Romulus – planeta w fikcyjnym świecie Star Trek
 Romulus – księżyc planetoidy (87) Sylvia z pasa głównego planetoid
 Romulus – album kanadyjskiej grupy Ex Deo
 Romulus – biskup, święty Kościoła katolickiego

Miasta w USA:
 Romulus – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Wayne
 Romulus – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Seneca
 Romulus – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Seneca

 Romulus Augustulus